Білий Ліс — назва окремих колишніх населених пунктів Української РСР.

 Білий Ліс — колишній хутір, Волинська округа, Потіївський район
 Білий Ліс — колишнє село, Львівська область, Жовківський район

Примітки